Itapiranga ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Itapiranga (Amazonas)
 Itapiranga (Santa Catarina)